Matematikai Lapok, a Bolyai János Matematikai Társulat szakfolyóirata
 Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, (népszerű rövidítése: KöMaL) a középiskolai matematikai, fizika és számítástechnikai feladatmegoldást támogató lap
 Matematikai Lapok, iskolásoknak szánt erdélyi matematikai folyóirat